Personen
 Filippo Carobbio (1979-), Italiaans voetballer
 Marina Carobbio Guscetti (1966-), Zwitserse politica
 Werner Carobbio (1936-), Zwitsers politicus
Plaatsen
 Carobbio degli Angeli, plaats in Italië
 Canobbio, plaats in Zwitserland
Overige
 Caribbiopheromera
 Caribbiopheromera jamaicana
 Caribbiopheromera trinitatis

Zwitserse achternaam